El término matiz puede hacer referencia a:

 Matiz, una propiedad de los colores  .
 Matiz, en música, es cada uno de los distintos grados o niveles de intensidad o de ritmo en que se realizan uno o varios sonidos, piezas de música completas o pasajes determinados de una obra musical. 
 Daewoo Matiz, un modelo de automóvil.